Angelika Cichocka – polska lekkoatletka, specjalistka od średnich dystansów
 Helena Cichocka – polska filolog 
 Jadwiga Cichocka – polska polityk
 Maria Cichocka – polska aktorka
 Monika Cichocka – polska śpiewaczka operowa 
 Irena Cichocka-Szumilin – polska lekarka
 Marta Eloy Cichocka – polska  poetka, fotografka, tłumaczka, dziennikarka, doktor iberystyki
 Lena Dąbkowska-Cichocka – polska polityk

Postacie fikcyjne 
 Katarzyna Cichocka (39 i pół)

Zobacz też 
 Cichocki